,  vénézuélienne, diffusée de 1978 à 1979
,  mexicaine, diffusée de 1983 à 1984
,  chilienne, diffusée en 1999